

Cinema 
Just a Dream  – film del 2002 diretto da Danny Glover

Musica 
Just a Dream  – brano musicale di Ringo Starr del 1977
Just a Dream  – singolo di Donna De Lory featuring Madonna del 1993
Just a Dream  – singolo di Carrie Underwood del 2008
Just a Dream  – singolo di Nelly del 2010